een Italiaanse groet
 Ciao (bedrijf), een internetbedrijf
 Ciao (mascotte), de mascotte van het WK voetbal 1990